Tenaz - ferramenta
Henkel - empresa alemã de produtos químicos que no Brasil é conhecida pelas colas "Tenaz"
Tenacidade

Desambiguação